PECL steht für:
 Positive emitter-coupled logic, ein in der Digitaltechnik genutzter Signalstandard
 PHP Extension Community Library, einen heute eigenständigen Teil des PHP Extension and Application Repository
 Principles of European Contract Law, die Grundregeln des Europäischen Vertragsrechts

Pecl ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Pecl (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Robert Pecl (* 1965), österreichischer Fußball-Nationalspieler 

Abkürzung